Кри́стен Ли Гуто́ски () — канадская актриса. Наиболее известна по роли Кэти Фрэнк в телесериале «Изоляция». Также сыграла сирену Селину в восьмом сезоне телесериала «Дневники вампира».

Гутоски окончила Университет Уилфрида Лорье.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Киноактрисы Канады